Мон — многозначный термин.

География
 Мон (штат) — область в Мьянме
 Моны (иначе талайн) — народ, проживающий преимущественно в штате Мон в Мьянме
 Мон (город, Бельгия) — город в Бельгии (Валлония)
 Мон (Верхняя Гаронна) — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна (Франция)
 Мон (Приморская Шаранта) — коммуна в департаменте Приморская Шаранта (Франция)
 Мон (Шаранта) — коммуна в департаменте Шаранта (Франция)
 Мон (Эна) — коммуна в департаменте Эна (Франция)
 Мон (город, Индия) — город в Индии
 Мон (округ) — округ в Индии

Персоналии
 Мон, Рейнхард (1921—2009) — германский предприниматель.
 Мон, Хенрик (1835—1916) — норвежский астроном и метеоролог, создатель метеорологии.
  (род. 1959) — испанский и галисийский журналист, телеведущий и актёр.
 Мон, Алиса Владимировна (род. 1964) — российская эстрадная певица

Другое
 Мон (знак) — родовой символ японских семей
 Мон — денежная единица Японии, имевшая хождение по 1870 год
 Мон (ворота) - общее название для различных типов японских ворот

См. также 
 Монн
  — многозначная аббревиатура